Capitão Henrique Deslandes (Paranaguá, ? — Cachoeiro de Itapemirim, ?) foi um militar brasileiro.

Transferiu-se para o estado do Espírito Santo depois  de participar da Guerra do Paraguai. Primeiramente foi residir em Vitória , depois Itapemirim, mas foi em Cachoeiro de Itapemirim que foi reconhecido, e assim conseguiu, em 1872, concessão para explorar a navegação no rio Itapemirim, cuja navegação começou a funcionar em 1876. 

Em sociedade com Manoel Ferreira Braga, Henrique Deslandes compra o trapiche que o Barão de Itapemirim havia mandado construir e que pertencia à firma Silva Lima & Braga .
 
Em 1881, o Capitão Deslandes transferiu seu contrato para o comerciante português Simão Rodrigues Soares. Os homens mais abastados da época, no entanto, não dependiam dos vapores de Deslandes, pois possuíam suas próprias embarcações e isso em muito  atrapalhou o desenvolvimento da empresa do Capitão Deslandes.

Uma das principais ruas de Cachoeiro recebeu o seu nome, como homenagem ao grande capitão.

Naturais de Paranaguá
História de Cachoeiro de Itapemirim
Militares do Paraná
Pessoas da Guerra do Paraguai